Афаретіди () — сини Афарея.
Було їх двоє:
 Ід
 Лінкей

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Персонажі давньогрецьких міфів